Northern Light ()
 Northern Light — предлагаемая беспилотная миссия на Марс, состоящая из посадочного модуля и марсохода;
 «Northern Light» — песня Бэйсхантера
 «Northern Lights» — песня Enigma
 Northern Light (англ.) — поисковая система;
 Northern Light (альбом Covenant) (англ.) — студийный альбом группы Covenant 2002 года.

См. также 
 Under Great White Northern Lights — концертный альбом группы The White Stripes
 Северное сияние (значения)